Festus – imię
 Porcjusz Festus – rzymski ekwita i prokurator Judei od ok. 58 do 62.
 Pompejusz Festus – gramatyk rzymski z II wieku n.e.
 Festus (przed 320 - 379) – rzymski historyk
 Festus – miasto w USA, w stanie Missouri
 Festus - imię spiżowego smoka stworzonego przez Ricka Riordana w serii książek Percy Jackson i Olimpijscy Herosi